Кисси — фамилия. Известные носители:
 Кисси, Абделькарим (род. 1980) — марокканский футболист, полузащитник.
 Кисси, Мишель (настоящее имя Мохаммед Кисси; род. 1962) — американский актёр, режиссёр, сценарист и каскадёр марокканского происхождения.
 Кисси — народ, проживающий в Гвинее, Сьерра-Леоне и в Либерии.

См. также 
 Киси